Militærslægten Lundbye føres tilbage til prokurator, byfoged i Frederiksted Christen Lundbye (1738-1786) — der måske var søn af bonden Rasmus Hansen Boesen i Brarup på Falster, som stammede fra Lundby. Prokurator Christen Lundbye var fader til chargé d'affaires i Tunis, redaktør af Svada Henrik Vilhelm Lundbye (1772-1830) og til oberst Joachim Theodor Lundbye (1778-1841), der var fader til krigsminister, oberst Christen Carl Lundbye (1812-1873) — hvis datter Agnete Lundbye (1856-1927) i ægteskab med proprietær Hans Broch Broge (1852—1921) var moder til direktør Hans Carl Broge (1882-1959) — til oberst Emanuel Andreas Lundbye (1814-1903), til proprietær Theodor Louis Lundbye (1816-1907) — hvis sønnesøn er direktør, cand.polyt. Louis Theodor Lundbye (1877-1940) — til maler Johan Thomas Lundbye (1818-1848) - til kaptajn Sigvard Urne Rosenvinge Lundbye (1820-1864), der faldt under stormen på Dybbøl  -  til Kaptajn Joachim Emil Lundbye (1826-1887).

Ovennævnte oberst Emanuel Andreas Lundbye var fader til Emilie Lundbye (1858-?), gift med generalmajor Peter Frederik Møller (1855-1943), og til stiftamtmand i Haderslev Christian Ludvig Lundbye (1873-1947) og professor i teknisk hygiejne Johan Thomas Lundbye (1874-1951).

Kilder 
 Albert Fabritius, "Lundbye", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 D. Thrap: Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714—1930, 3. udg. ved Kristine og Poul Bonnevie, 1931, s. 133-143.
 Theodor Hauch-Fausbøll: Slægthaandbogen, 1900, s. 557-563.

 
Slægter fra Danmark